Océane Dodin (Lille, 1996. október 24. –) francia hivatásos teniszezőnő.

2012-ben kezdte profi pályafutását. Egy egyéni WTA-torna győztese, emellett 13 egyéni ITF-tornán végzett az első helyen. Első WTA-tornagyőzelmét a 2016-os Coupe Banque Nationale tornán aratta Québecben, ahol a döntőben az amerikai Lauren Davist győzte le. Ezzel a győzelmével került először a legjobb 100 versenyző közé a világranglistán. Legjobb egyéni világranglista-helyezése egyéniben a 46. hely, amit 2017. június 12-én ért el.

A Grand Slam tornákon a legjobb eredménye a 2. kör, amelyet a 2015-ös és a 2017-es Australian Openen, valamint a 2015-ös és a 2017-es US Openen teljesített.

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

ITF döntői

Egyéni (13–10)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 

Francia teniszezők
1996-ban született személyek
Élő személyek
Francia nők